Miejscowości w USA:
 Blacksville – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Henry
 Blacksville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Monongalia